Сборная мира по футболу — футбольная команда, собранная из сильнейших игроков мира, и руководимая одним из сильнейших тренеров мира. Как правило, формируется под эгидой ФИФА, для проведения товарищеских матчей приуроченных к тем или иным спортивным или историческим событиям. Как пример: прощальный матч футболиста, юбилей спортивного клуба, памятная дата в истории футбола.

В сборную, как правило, приглашаются самые популярные в мире на момент проведения матча игроки, приезд или же неприезд в сборную — личное дело игрока, и клуба, которому он принадлежит.

Количество замен в матче со сборной мира не ограничено, что дает возможность выйти на поле всем игрокам сборной, заявленным на матч. Для футболиста, как и для тренера, приглашение в сборную мира является знаком признания высоких заслуг в деле развития и популяризации футбола в мире.

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 История футбола — игры сборных мира, Европы, звёзд
 Сборная мира
 Матчи сборной мира

ФИФА
мир